Иоанн Диакон — имя нескольких средневековых авторов:
 Иоанн Диакон (уп. ок. 500 года) — римский диакон, теолог
 Иоанн Диакон (VIII в.) — хронист, автор «Жития патриарха Михаила»
 Иоанн Диакон (825 — между 880 и 882) — церковный писатель, автор «Жития Григория Великого»
 Иоанн Диакон (ум. после 910) — хронист, один из авторов «Деяний неаполитанских епископов»
 Иоанн Диакон (ум. не ранее 1018) — хронист, автор «Венецианской хроники»
 Иоанн Диакон (XI в.) — церковный писатель, автор трактата о почитании святых
 Иоанн Диакон Латеранский (XII в.) — церковный писатель